Искра-2 — цифровая сеть правительственной связи в СССР, потомок «Искры-1» (аналоговой сети с ручной коммутацией, созданной в 50-х годах). Связью обеспечивались все руководители 15 союзных республик, а также военные и представители высшего руководства промышленных предприятий.

Одна из сетей-наследников — московская Цифровая Сеть Делового Обслуживания (ЦСДО) «Искра-2» (оператор — АСВТ), префиксы в коде 495: 913, 740—744, 746, 747.

См. также 
 Алтай (система связи)
 Ведомственная сеть связи

Примечания

Источники 
 АО «АСВТ». Телефоны, адреса и наименования организаций, учреждений и предприятий, включенных в выделенную по обслуживанию сеть «Искра-2» в г. Москве и ЛПЗП [лесопарковая защитная полоса]. М., 1995
 http://communications.narod.ru/sbornic/nets/iskra.htm
 Компания, 11/2008
 Известия, 07/2008
 Forbes, 11/2004
 PC Week, 07/2004
 Rosinvest.com, 06/2004
 Byte, 12/2003
 Дело, 06/2002
 Власть, 03/2002

Телефонная связь